Курляндский — еврейская топонимическая фамилия (варианты Курляндер, Курлянд). Известные носители:

 Курляндский, Александр Ефимович (1938—2020) — русский писатель, сатирик и драматург, сценарист, автор книг для детей.
 Курляндский, Борис Аронович (1929—2018) — советский и российский токсиколог, член-корреспондент РАН (2014).
 Курляндский, Вениамин Юрьевич (1908—1977) — советский учёный-стоматолог, руководитель кафедры ортопедической стоматологии Московского медицинского стоматологического института (1952—1977).
 Курляндский, Дмитрий Александрович (род. 1976) — российский композитор.

См. также 
 Курляндия (значения)
 Курляндская